Поло́нский (Поло́нская) — русская, польская, украинская, еврейская фамилия. Имеет формы : Полоновский, Полонски.

Полонский 
 Полонски, Абрахам (1910—1999) — американский киносценарист и писатель.
 Августин (Полонский) (около 1791—1865) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Архангельской и Олонецкой духовных семинарий, профессор богословия, настоятель Троицкого Макарьева Калязинского монастыря.
 
 Полонский, Андрей Валентинович (род. 1958) — поэт, литератор, переводчик и историк.
 Полонский, Артур Морицевич (1899—1989) — советский композитор, пианист, дирижёр.
 Полонский, Вадим Владимирович (род. 1972) — российский литературовед.
 Полонский, Виталий Борисович (1957—2019) — заслуженный учитель Украины.
 Полонский, Витольд Альфонсович (1879—1919) — русский актёр.
 
 Полонский, Валентин Михайлович (род. 1938) — советский и российский педагог.
 Полонский, Владислав Александрович (род. 1947) — российский военачальник, генерал-полковник.
 Полонский, Вячеслав Павлович (настоящая фамилия Гусин; 1886—1932) — русский советский критик, журналист, историк.
 Полонский, Георгий Исидорович (1939—2001) — русский советский сценарист, литератор, педагог, поэт.
 
 Полонский, Евгений Фёдорович (1924—1993) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Полонский, Игорь Александрович (род. 1964) — российский композитор, саунд-продюсер.
 Иоанникий (Полонский) (Никифорович-Полонский; 1742—1819) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Подольский и Брацлавский.
 Полонский, Константин Андреевич (1906—1985) — советский организатор кинопроизводства.
 Полонский, Леонид Александрович (1833—1913) — русский журналист и писатель.
 Полонский, Пётр Александрович (1778—1832) — русский писатель.
 Полонский, Пинхас (род. 1958) — израильский исследователь иудаизма, популяризатор иудаизма в среде русскоязычных евреев.
 Полонский, Радий Фёдорович (1930—2003) — украинский писатель, драматург, переводчик, публицист и журналист.
 Полонский, Самуил Владимирович (1902—1955) — советский композитор.
 Полонский, Сергей Юрьевич (род. 1972) — российский предприниматель.



См. также 
 Полонские — о дворянских родах
 Полянский
 Полански